Het ATP-toernooi van Valencia 2013 (met de officiële naam Valencia Open 500) werd van 21 tot en met 27 oktober gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in het Ciutat de les Arts i les Ciències.

Het enkelspel werd gewonnen door Michail Joezjny. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Peya en Bruno Soares. Zij versloegen in de finale Bob Bryan en Mike Bryan met 7-6(3), 6-7(1) en [13-11].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia